Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 22 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Smith et Virginia Ruzici.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Floride
Tennis aux États-Unis en 1979
Compétition de tennis à Tampa
Sport en octobre 1979